Эскурра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Бидасоа. Занимает площадь 23,82 км². Население — 163 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 58 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Bernardo Estornés Lasa — Auñamendi Encyclopedia

Муниципалитеты Наварры